Дуглас (Дуги) Уайт (; род. 7 марта 1960, Мотеруэлл, Шотландия) — шотландский певец, выступавший в группах Sack Trick, Midnight Blue, Praying Mantis, Rainbow, группе Ингви Мальмстина Rising Force, Cornerstone, M3, Tank.

Биография 
Родился в 1960 году в шотландском промышленном городке Мотеруэлл. В школьные годы пел в местном церковном хоре. Профессиональную музыкальную карьеру он начал в недолго просуществовавшей любительской кавер-группе Tryxter, исполнявщей классику тяжёлого рока, от Foreigner до Black Sabbath, в составе которой, помимо него, играли басист Alec Carmichael, гитаристы Maffy и David Pentland, барабанщик Danny O’Neil. Уайт гастролирует с группой девять месяцев, после чего Tryxter распадается. Затем Уайт в 1984 году становится вокалистом новой группы La Paz, где пел 4 года.

В 1994 году становится вокалистом группы Rainbow, возрождённой Ричи Блэкмором после внезапного ухода из Deep Purple. Группа записала альбом «Stranger In Us All» и в 1997 году после мирового турне была распущена Блэкмором.

Дуги присоединился к группе Ингви Мальмстина, совершающей турне по Южной Америке в конце 2001, а в конце 2002 года вышел студийный альбом Мальмстина Attack!! с вокалом Дуги.

В 2005 году вышел ещё один студийной альбом Мальмстина с участием Уайта, названный «Unleash The Fury». В этом же году он записал альбом с гитаристом Биллом Лайсгангом «Visual Surveillance of Extremities».

26 февраля 2008 Дуги рассказал на своём сайте о том, что он больше не является участником Yngwie Malmsteen’s Rising Force. 20 декабря было объявлено, что Уайт становится новым певцом группы Tank.

Дискография 
 1994 — Midnight Blue — Take the Money and Run
 1995 — Ritchie Blackmore’s Rainbow — Stranger in Us All
 1997 — Chain — Eros of Love and Destruction
 2000 — Cornerstone — Arrival
 2001 — Nikolo Kotzev — Nostradamus
 2002 — Yngwie Malmsteen — Attack!!
 2002 — Cornerstone — Human Stain
 2003 — Cornerstone — Once Upon Our Yesterdays
 2003 — Gary Hughes — Once and Future King Part II
 2004 — Takayoshi Ohmura — Nowhere to Go
 2005 — Liesegang / White — Visual Surveillance of Extremities
 2005 — Yngwie Malmsteen — Unleash the Fury
 2005 — Cornerstone — In Concert (2 CDs)
 2007 — Cornerstone — Two Tales of One Tomorrow
 2007 — Empire — Chasing Shadows
 2012 — Michael Schenker — The Temple of the Rock

Примечания 

Певцы и певицы Великобритании
Рок-вокалисты Великобритании
Музыканты Rainbow